Това е непълен списък на археологическите обекти в Струмишко, Северна Македония.

Бележки 

 
Община Босилово
Община Василево
Община Ново село (Северна Македония)
Община Струмица